Клир:

 Клир — в католической и православной церкви совокупность священнослужителей и церковнослужителей, за исключением архиереев.
 Клир в широком смысле — то же, что и духовенство.

Фамилия 
 Клир, Генрих (1926—2022) — австрийский тирольский писатель; альпинист, предприниматель и политический деятель.
 Клир, Джейкоб (род. 1985) — австралийский гребец-байдарочник, выступает за сборную Австралии с 2008 года.
 Клир, Джон (1944—2007) — американский и английский историк.
 Клир, Джордж (1932—2016) — американский учёный чешского происхождения.
 Клир, Йоханна (род. 1952; в девичестве — Шаллер) — немецкая легкоатлетка, олимпийская чемпионка 1976 года.
 Клир, Корнелия (род. 1957) — немецкая гребчиха.
 Клир, Лео (1923—2005) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

См. также 
 Клири
 Клир-Лейк